Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 82-es, továbbá 82A, 82B, illetve M82-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 82-es busz (Budapest)megszűnt
 82A busz (Budapest)megszűnt
 82B busz (Budapest)megszűnt

 82-es busz (Kaposvár)

 82-es busz (Pécs)
 M82-es busz (Pécs)megszűnt

 M82-es busz (Szeged)megszűnt